Гибшман — фамилия.

Известные носители:

 Гибшман, Александр Карлович (1839—1893) — российский инженер путей сообщения, автор множества научных трудов.
 
 Гибшман, Георгий Эдуардович (1902—1987) — писатель-краевед, специалист по истории Астраханского края.
 Гибшман, Михаил Евгеньевич (1933—1981) — доктор технических наук, профессор МАДИ, один из крупнейших специалистов в области
мостостроения.
 Ивановский, Израиль Давидович (Гибшман, 1899 — ?) — начальник Экономического отдела полпредства ОГПУ по Крыму, капитан ГБ.